Тресе де Мајо има више значења:

 Тресе де Мајо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тресе де Мајо (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику